Фоссум:
 Фоссум, Карин (родился 6 ноября 1954) — современная норвежская писательница, мастер детективного жанра.
 Фоссум, Майкл Эдвард (родился 19 декабря 1957) — американский астронавт.

Другое 
 Фоссум — тауншип в округе Норман, Миннесота, США.